Кентвин (; умер в 686) — король Уэссекса (676—685).

Биография 
Кентвину, сыну Кинегильса, очевидно, удалось восстановить единство Уэссекса. Однако Беда Достопочтенный включал годы его правления в десятилетие, когда у власти находились мелкие «царьки», и переходил в своём повествовании от Кенвала сразу к Кэдвалле.

Кентвин продолжил начатое Кенвалом наступление на бриттов. Одержав победу над корнуольцами в 682 году, он захватил Девон и оттеснил бриттов к самому морю. Некоторые исторические источники сообщают, что большую часть жизни Кентвин оставался язычником, но потом крестился, стал патроном церкви и ушёл в монастырь, отрёкшись от престола. Вероятно, его отречение было обусловлено чрезмерным стремлением Кэдваллы к власти. Существует также точка зрения, согласно которой Кентвин был свергнут Кэдваллой.

Примечания

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Ссылки 
 Генеалогическое древо королей Уэссекса
 

Уэссекская династия
Короли Уэссекса VII века
Монархи, отрёкшиеся от престола